Mohamed Touati ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Touati (Radsportler) (* 1939), tunesischer Radrennfahrer
 Mohamed Amine Touati (* 1998), tunesischer Leichtathlet